

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Sikorówka – część miasta Kalwaria Zebrzydowska
 Sikorówka – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow.gorlickim, w gminie Biecz
 Sikorówka – część wsi Bieśnik w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Sikorówka – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Sikorówka – część wsi Targoszów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Sikorówka – część wsi Ołpiny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Sikorówka – część wsi Skawinki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona

Cieki w Polsce 
 Sikorówka – potok, dopływ Wełczy
 Sikorówka – potok, dopływ Targoszówki

Przypisy